Joaquim Ferrer i Amer (Verges, 1921 – 1996), instrumentista de fiscorn, director i compositor
 Joaquim Ferrer i Roca (Barcelona, 1937 - 2016), polític i historiador català
 Joaquim Ferrer i Sala (Banyoles, 1960), futbolista català